

История 
История средней школы № 4 г. Онега началась в 1966 году, а уже в 1968 году в школе прошел первый выпуск. Первым директором школы была М.Г. Родионова.

В 1973 году школа переехала в новое здание.

Директорами школы также были: Н.С. Анисимов, Г. М. Малыгин, Т. Г. Суворова, Р. П. Кузнецова, Н. Н. Ундозеров.

С 1977 по 1989 г.г. наша школа работала по профилю «Производственное обучение с сельскохозяйственным уклоном».

За 45 лет годы из школьных стен было выпущено 6930 выпускников.

В 2007 году школа стала одним из победителей нацпроекта «Образование».

Учебный процесс 
I ступень (1-4-е классы)
Базовые образовательные программы начального обучения «Школа России» и «Начальная школа XXI века»

Образовательные программы развивающего обучения «Онежский край», «Хоровое пение», «Логика», «Умники и умницы», «Учимся учиться», «Экология», «Информатика в играх и задачах», «Английский язык».

II ступень (5-9-е классы)
Базовая образовательная программа основной школы. Дополнительная образовательная программа (факультативы и спецкурсы по истории родного края, стилистике русского языка). Введена система предпрофильного обучения.

III ступень (10-11-е классы)
Базовая образовательная программа средней школы. Многопрофильное обучение по индивидуальным учебным планам. В 2008 году открыт специализированный кадетский класс. Школа реализует комплексные целевые программы: «Здоровье», «Я — гражданин», «Интеллект». Имеется два компьютерных кабинета с выходом во Всемирную сеть — Интернет. С 2002 года структурным подразделением школы является районная школа для одарённых детей. Школа имеет интернат на 50 мест. Функционирует школьный историко-краеведческий музей.

В начальном и среднем звене работают группы продлённого дня.

Учебных кабинетов — 31.

Оснащены аудио-видеотехникой — 6 специализированных оборудованных кабинетов, 2 спортзала, медицинский кабинет, библиотека, музейная комната, столовая на 240 мест

Преподавательский состав 
В школе работают 66 учителей. В штате школы есть психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования, педагоги — организаторы, библиотекари, воспитатели интерната.

Преподаватель химии Светлана Марьяновна Некрасова — разработчик ряда внеурочных учебно-познавательных курсов по химии (в частности элективного курса «Задачи по химии за рамками школьной программы»), постоянный участник и один из лидеров конкурса разработок Учительской газеты «Сто друзей», награждена в 2011 году медалью «Подвижнику просвещения».

Достижения учеников 
Учащиеся школы являются победителями районных олимпиад по русскому языку и литературе, химии, биологии, истории, экологии, иностранному языку и др. Успешно выступают на областной олимпиаде, Всероссийских творческих конкурсах, конференциях.

Внешкольная работа 
С 2003 года издается печатная газета «Школьный БУМ». В 2002—2003 учебном году основаны и работают военно-патриотический клуб «Авангард» и интеллектуальный клуб «Клио». Участники военно-патриотический клуба «Авангард» в 2010-2011 гг. два раза подряд принесли своей школе победу в конкурсе почётных караулов.

С 2004 года для учителей издается печатный «Педагогический вестник»; В 2006 году основан и работает кружок ЮИД «Дорожный патруль». С 2008 года работает исследовательский клуб «Поиск».

Организованы курсы по подготовке к поступлению в ВУЗ-ы и СУЗ-ы. Работают хореографическая студия «Ритм» и театрально-хоровая студия «Одноклассники», которой руководит учитель начальных классов Ольга Викторовна Овчинникова.

Учащиеся занимаются в кружках и секциях:
 Баскетбол
 Волейбол
 Таэквондо
 Теннис
 Корригирующая гимнастика
 Хоровой
 Хореографический
 «Хозяюшка»
 Авторская песня

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт школы на городском портале Онеги.
 
 

 
 
 
 
 
 

Школы, основанные в 1966 году
Школы Архангельской области